Barron (motorfiets), Brits historisch motorfietsmerk
Barron (rivier), een rivier in Australië
Barron (Wisconsin)

Personen met de achternaam Barron
Dana Barron, een Amerikaanse actrice
Gerrit Barron, een Surinaamse jeugdboekenschrijver en dichter
Robert Barron, een Amerikaans bisschop

Personen met de voornaam Barron
Barron William Trump